Khmer – gruppo etnico della Cambogia
 Khmer krom – gruppo etnico formato dai khmer meridionali stanziati in Cochinchina nella zona del Delta del Mekong, nell'estremo sud del Vietnam
 Lingua khmer – lingua asiatica
 Impero Khmer – impero che governò su gran parte dell'Indocina dal IX al XIII secolo
 Khmer rossi – partito politico e movimento di guerriglia della Cambogia
 Repubblica Khmer – nome della Cambogia dal 1970 al 1975
 Wrestling tradizionale Khmer – antica forma di lotta cambogiana tuttora in uso